ISD puede referirse a:

 Las siglas del Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
 Las siglas del equipo ciclista Vini Fantini-Selle Italia durante la temporada 2009-2010.